HY Близнецов () — двойная затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы (EW) в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 7 340 световых лет (около 2 251 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +17,5m до +16,7m. Орбитальный период — около 0,3342 суток (8,02 часа).

Характеристики 
Первый компонент — жёлтая звезда спектрального класса G. Эффективная температура — около 5162 К.

Второй компонент — жёлтая звезда спектрального класса G.

Примечания